Le tournoi Saudi International 2009 est l'édition 2009  du tournoi de squash Saudi International qui se déroule à Khobar du 11 au . Cette édition fait partie des Super Series Platinum, catégorie la plus prestigieuse et la plus richement dotée. 

Ramy Ashour l'emporte en finale face à Nick Matthew, match long de , durée record du circuit PSA.

Le tableau est composé de 32 joueurs dont huit places pour les joueurs issus des qualifications et une wild-card Naif Aburegah. Les huit meilleurs joueurs sont têtes de série.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat du monde de squash masculin 2009

Liens externes 

PSA World Series 2009
Sport en Arabie saoudite en 2009
Sport en décembre 2009
Événement sportif à Khobar